Zdravko Malić (rukomet), rukometni trener
 Zdravko Malić (prevoditelj), pjesnik i prevoditelj s poljskog